La Coupe de la Fédération 1975 est la  du plus important tournoi de tennis opposant des équipes nationales féminines.

La compétition, qui s'est tenue à Aix-en-Provence du 5 au , a vu la Tchécoslovaquie s'imposer en finale face à l'Australie (trois points à zéro).

Organisation 
Cette  de la Coupe de la Fédération réunit 31 équipes qui s'affrontent par élimination directe en cinq tours, sur sept jours. L'Australie bénéficie d'un bye au premier tour. 

Chaque rencontre se joue au meilleur des trois matchs, soit deux simples et, le cas échéant, un double décisif.

Résultats

Tableau final

Premier tour

Deuxième tour

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Coupe Davis 1975
 Fed Cup
 Saison 1975 de tennis féminin

Liens externes 
  Site officiel de la Fed Cup
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Coupe de la Federation
Sport en France en 1975
Compétition de tennis en France
Sport à Aix-en-Provence
Federation, Coupe de la
Sport en mai 1975